Вознесенский — русская фамилия церковного происхождения, связанная с праздником Вознесения. Женская форма фамилии — . Первоначально была распространена среди духовенства и учащихся церковных школ.
Известные носители:
 
 
 Вознесенский, Аркадий Викторович (1864—1936) — русский советский геофизик, климатолог; профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1934).
 Вознесенский, Арсений Николаевич (1881—1937) — русский востоковед и дипломат, вице-консул Российской империи в Шанхае, дворянин; репрессирован.
 Вознесенский, Вадим Валерьевич (род. 1975) — белорусский писатель.
 Вознесенский, Владимир Александрович (1863—1927) — русский горный инженер, народоволец.
 Вознесенский, Дмитрий Павлович (1855—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вознесенский, Дмитрий Павлович (1902—1982) — советский военный деятель.
 
 
 Вознесенский, Илья Гаврилович (1816—1871) — исследователь Русского Дальнего Востока и Русской Америки, натуралист и зоолог.
 Вознесенский, Константин Фёдорович (1879—?) — земский учитель, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии.
 Вознесенский, Лев Александрович (1926—2020) — советский и российский экономист, учёный и педагог, государственный и общественный деятель.
 
 Вознесенский, Пётр Николаевич (1867—1918) — инженер путей сообщения, специалист в области строительства разводных мостов.
 Вознесенский, Сергей Александрович (1892—1958) — российский и советский учёный химик, радиохимик.
 Вознесенский, Сергей Валерианович (1886—1940) — русский советский историк.
 Вознесенский, Фёдор Сергеевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Вознесенский, Эрнест Александрович (1931—1997) — советский и российский экономист, доктор экономических наук.  

 Примечания